Eleokarpowate, postrzępowate (Elaeocarpaceae) – rodzina roślin z rzędu szczawikowców Oxalidales. Obejmuje 12 rodzajów z 605 gatunkami występującymi w Ameryce Środkowej i Południowej, na wyspach Oceanii, Japońskich, w Australii, w Azji południowo-wschodniej i na wyspach Oceanu Indyjskiego. Niektóre gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne (z rodzajów Aristotelia, Crinodendron i Elaeocarpus). Twarde i pomarszczone pestki niektórych gatunków wykorzystywane są w pracach snycerskich. We wschodnich Indiach spożywane są owoce gatunku Elaeocarpus floribundus. Na Nowej Zelandii tubylcy korę Elaeocarpus dentatus używali do barwienia włókien roślinnych na kolor czarny.

Morfologia 
Drzewa i krzewy z liśćmi pojedynczymi, skrętoległymi lub naprzemianległymi o blaszce na brzegu zwykle ząbkowanej. Kwiaty średniej wielkości, szypułkowe. Działek kielicha od 4 do 9, płatków korony od 3 do 6, często na końcach postrzępionych. Pręciki u podstawy zbiegają się w pierścieniowaty twór. Zalążnia z 2 do 5 zalążkami. Owocem jest pestkowiec, torebka lub jagoda.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin rzędu szczawikowców, siostrzana dla kladu obejmującego rodziny Brunelliaceae i cefalotowate (Cephalotaceae). 

 Podział na rodzaje
 Aceratium DC.
 Aristotelia L'Hér.
 Crinodendron Molina – krinodendron
 Dubouzetia Pancher ex Brongn. & Gris
 Elaeocarpus L. – mala, postrzęp
 Peripentadenia L. S. Sm.
 Platytheca Steetz
 Sericolea Schltr.
 Sloanea L. – liporzesznik, liporzesznia
 Tetratheca Sm.
 Tremandra R. Br. ex DC.
 Vallea Mutis ex L. f.

Przypisy 

Eleokarpowate